Thanet hat folgende Bedeutungen:

 eine Landschaft in der englischen Grafschaft Kent, siehe Isle of Thanet
 ein Verwaltungsbezirk im Südosten Englands, siehe Thanet District
 Windpark Thanet
 ein Zeitintervall der Erdgeschichte, siehe Thanetium

Siehe auch:
 Thannet